Eine Werkkunstschule war eine Ausbildungsstätte für angewandte Künste ohne Hochschulstatus (im Gegensatz zu Kunsthochschulen) in Deutschland. In den 1970er Jahren wurden die Werkkunstschulen in die Fachhochschulen eingegliedert.

Es gab folgende Werkkunstschulen:

 Werkkunstschule Aachen
 Werkkunstschule Augsburg, siehe Hochschule Augsburg
 Werkkunstschule Berlin, siehe Universität der Künste Berlin
 Werkkunstschule Bielefeld, siehe Handwerker- und Kunstgewerbeschule Bielefeld
 Werkkunstschule Braunschweig, siehe Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
 Werkkunstschule Bremen, siehe Hochschule für Künste Bremen
 Werkkunstschule Darmstadt 
 Werkkunstschule Dortmund
 Werkkunstschule Dresden (Staatliche Hochschule für Werkkunst Dresden), siehe: Kunstgewerbeschule Dresden
 Peter-Behrens-Werkkunstschule Düsseldorf, siehe Fachhochschule Düsseldorf
 Folkwang-Werkkunstschule Essen, siehe Folkwang Universität der Künste
 Werkkunstschule Flensburg
 Werkkunstschule Hamburg, siehe „Department Design“ an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
 Werkkunstschule Hannover, siehe Kunstgewerbeschule Hannover
 Werkkunstschule Hildesheim (Meisterschule des Deutschen Handwerks), siehe Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen 
 Werkkunstschule Kassel, siehe Kunsthochschule Kassel
 Werkkunstschule Kiel, siehe Muthesius Kunsthochschule
 Werkkunstschule Köln, siehe Kölner Werkschulen
 Werkkunstschule Krefeld, siehe auch Hochschule Niederrhein
 Werkkunstschule Lübeck – Schule für Kommunikationsdesign
 Werkkunstschule Mainz, siehe Hochschule Mainz
 Werkkunstschule Mannheim, siehe Hochschule Mannheim
 Werkkunstschule München, siehe Königliche Kunstgewerbeschule München
 Werkkunstschule Münster, siehe Fachbereich Design der Fachhochschule Münster
 Offenbacher Werkkunstschule, siehe Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
 Werkkunstschule Saarbrücken, siehe Hochschule der Bildenden Künste Saar
 Staatliche Werkkunstschule Schwäbisch Gmünd, siehe Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd
 Werkkunstschule Trier, siehe Hochschule Trier
 Werkkunstschule Wiesbaden, siehe Hochschule RheinMain
 Werkkunstschule Würzburg, siehe Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
 Werkkunstschule Wuppertal, siehe auch Bergische Universität Wuppertal

Siehe auch:
 Kunstgewerbe- und Handwerkerschule
 Kunstgewerbeschule